Louvot est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Louvot (1750-1824), avocat et homme politique français ;
 Pierre Louvot (1922-2002), homme politique français.